Johann von Köln ist der Name folgender Personen:

* Johann von Köln (Chemnitzer Maler), deutscher Maler und Bildhauer 
 Johann von Köln (Goldschmied), deutscher Goldschmied 
 Johann von Köln (Drucker) († 1480), deutscher Verleger und Buchhändler 
 Johann von Köln (Lübecker Maler), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Johannes von Köln